Weyenbergh kan som auktorsförkortning betyda:

 Hendrik Weyenbergh Jr.
 Hendrik Weyenbergh, Jr.

Robotskapade auktorsförkortningar